Церква Святого Михаїла — назва багатьох християнських храмів різних конфесій на честь святого архистратига архангела Михаїла.

Церква Святого Михайла — українська греко-католицька в Манітобі.

Церква Святого Михайла — церква в Гарлінгені у провінції Фрісландія.

Каштелу-Бранківський собор

Архангельський собор (Москва)



Дніпропетровська область 
 Михайлівська церква (Веселі Терни)

Житомирська область 
 Михайлівська церква (Житомир) (Житомир) — ПЦУ

Закарпатська область 
 Михайлівська церква (Вишка)
 Михайлівська церква (Крайниково)
 Церква Святого Михайла (Ужок)

Київська область 
 Михайлівська церква (Боярка) — УПЦ МП
 Михайлівська церква (Великий Крупіль) — УПЦ МП
 Михайлівський собор (Київ) — ПЦУ
 Михайлівська церква (Лукаші) — ПЦУ
 Михайлівська церква (Київ) — УПЦ МП
 Церква Святого Михайла (Салиха) — ПЦУ

Львівська область 
 Церква Архістратига Михаїла (Велика Вишенька)
 Церква Архістратига Михаїла (Карпатське)
 Церква Архістратига Михаїла (1754 р., дер.) (Комарно)
 Церква Архістратига Михаїла (1910 р., мур.) (Комарно)
 Церква Архістратига Михаїла (Кути)
 Церква Архістратига Михаїла (Львів)
 Церква Архістратига Михаїла (Львів, Сихів)
 Церква Архістратига Михаїла (Мужиловичі)
 Церква Архістратига Михаїла (Підберізці)
 Церква Архістратига Михаїла (Підгірці)
 Церква Архістратига Михаїла (Сможе)
 Церква Архістратига Михаїла (Ставчани)
 Церква Архістратига Михаїла (Стрий)

Миколаївська область 
 Свято-Михайлівська церква (Миколаїв)

Одеська область 
 Михайлівська церква (Одеса) УПЦ МП
 Михайлівська церква (Одеса) РПЦз

Рівненська область 
 Церква Святого Михайла (Буща) — ПЦУ

Сумська область 
 Михайлівська церква (Вороніж)
 Михайлівська церква (Глухів)

Тернопільська область 
 Михайлівська церква (Бучач) — ПЦУ
 Михайлівська церква (Залісся) — ПЦУ

Харківська область 
 Архангело-Михайлівський храм (Рокитне), Нововодолазький район, Харківська єп. УПЦ МП
 Архангело-Михайлівська церква (Бабаї) — зруйнована

Хмельницька область 
 Михайлівська церква (Зіньків)
 Михайлівська церква (Плужне) — УПЦ МП

Черкаська область 
 Михайлівська церква (Городище) — УПЦ МП
 Михайлівська церква (Умань) — УПЦ МП

Чернігівська область 
 Михайлівська церква (Безуглівка) — УПЦ МП

Див. також 
 Церква святого Михайла (Любомль)
 Церква святого Михайла (Пулемець)
 Церква святого Михайла (Любомль)
 Церква святого Михайла Архістратига (Урзуф)
 Костел святого Михаїла
 Михайлівський собор
 Михайлівський монастир